

Anno 
 483 o 483 a.C.

Codici 
 483 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Carter Observatory, alla Black Birch Station, nell'Isola del Nord, in Nuova Zelanda

Matematica 
483 – numero